Universal Music Group
 Uniwersytet Morski w Gdyni